Réformatski (en  ; en ) est un nom de famille russe pouvant renvoyer à :
 , nom notamment porté par :
 Alexandre Alexandrovitch Réformatski, linguiste soviétique,
 Alexandre Nikolaïévitch Réformatski, chimiste russe, père du précédent ;
 Sergueï Réformatski, chimiste russe, frère du précédent.

Réformatski peut aussi désigner la réaction de Réformatski, découverte par Sergueï Réformatski.

Patronyme russe